hrabstwo Mason (ang. Mason County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia